Moederkerk kan syfta på:

 Moederkerk, George – en kyrkobyggnad i George i Västra Kapprovinsen
 Moederkerk, Stellenbosch – en kyrkobyggnad i Stellenbosch i Västra Kapprovinsen